Ciryandil är en fiktiv figur i J.R.R. Tolkiens böcker Ringarnas herre. Han var den fjortonde konungen av Gondor och den tredje skeppskungen.

Han föddes år 820 tredje åldern och efterträddes av sin far Eärnil I år 936 tredje åldern. Han fortsatte Eärnils marinpolitik och tillbringade sitt liv med långa försvar av den nyligen erövrade hamnen Umbar mot de svarta Númenóreanerna som bott där tidigare, och Haradrim som ville ta hamnen.

År 1015 tredje åldern, efter att ha regerat i 79 år, blev han dödad medan Umbar belägrades. Han efterträddes av sin son Ciryaher (även känd som Hyarmendacil I).

Människor i Tolkiens värld
Härskare av Gondor

en:Ciryandil
nl:Ciryandil
pl:Ciryandil